Фёдор Селезнёв:
 Селезнёв, Фёдор Александрович (род. 1968) — российский историк.
 Селезнёв, Фёдор Васильевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.